Higgins Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Higgins Township (Arkansas)
 Higgins Township (Michigan)
 Higgins Township (North Carolina)